Nokia E7-00 (также Nokia E7) — сотовый телефон, выпущенный в 2011 году
 E7 — один из членов последовательности Хаббла
 BG-E7 — батарейная ручка, выпущенная в 2009 году